Арсали́ев — чеченская фамилия. Известные носители:

 Арсалиев, Усман Байсагурович (род. 1967) — советский чеченский боксёр.
 Арсалиев, Шавади Мадов-Хажиевич (1958—2021) — российский чеченский учёный.